El término Coyuca puede referirse:

a Coyuca de Catalán, un municipio del estado de Guerrero;
a Coyuca de Catalán, una población y la cabecera del municipio homónimo en el estado de Guerrero;
a Coyuca de Benítez, un municipio del estado de Guerrero;
a Coyuca de Benítez, la población y cabecera del municipio homónimo en el estado de Guerrero.